«Они́ бы́ли пе́рвыми» — советский полнометражный чёрно-белый художественный фильм, поставленный на Московской киностудии имени М. Горького в 1956 году режиссёром Юрием Егоровым. В основе сценария фильма — пьеса Юзефа Принцева «На улице Счастливой».

Премьера фильма в СССР состоялась 15 мая 1956 года.

Сюжет 
1918 год. В Петрограде тревожно. Всё теснее сжимается вокруг революционного города вражеское кольцо. Уходят на фронт рабочие полки. Борьба с врагами Советской власти идёт не только на подступах к городу, но и в тылу. В это суровое и трудное для революции время по воле партии большевиков на рабочих окраинах создаются комсомольские организации. Первыми в комсомол вступают молодые рабочие — Степан Барабаш, Саня Чижик, Глаша, Кузьма. После некоторых колебаний и раздумий комсомольцами становятся крестьянский паренёк Фёдор, приехавший из глухой деревни на заработки в Питер, и гимназист Женя Горовский. В дни напряжённых боёв молодые патриоты вместе с отрядами рабочей гвардии отправляются на защиту Петрограда…
О первых комсомольцах Петрограда, которые встали на защиту Советской власти.

В ролях 
 Георгий Юматов — Степан Барабаш, рабочий, комсомолец
 Лилиана Алёшникова — Глаша, рабочая
 Марк Бернес — Родионов, секретарь райкома партии
 Михаил Ульянов — Алексей Колыванов
 Александр Толстых — Фёдор, племянник тёти Кати
 Виктор Терехов — Кузьма Савотеев, рабочий
 Михаил Державин — Евгений Горовской, студент и поэт
 Нина Крачковская — Лена, подруга Евгения Горовского
 Виктор Брежнев — Стрельцов, студент
 Сергей Голованов — Заблоцкий
 Виктор Степанов — Саня Чижик, друг Степана Барабаша
 Алексей Бахарь — механик Павлов
 Михаил Кондратьев — В. И. Ленин

Съёмочная группа 
 Авторы сценария — Юрий Егоров, Юзеф Принцев
 Режиссёр-постановщик — Юрий Егоров
 Оператор — Игорь Шатров
 Художник — Пётр Галаджев
 Композитор — Марк Фрадкин
 Директор картины — Я. Светозаров

Звуковая дорожка 
 В фильме звучат песни Марка Фрадкина «За фабричной заставой» («За фабричной заставой,/ Где закаты в дыму…») и «Мы жили по соседству» («Мы жили по соседству,/ Встречались просто так…») на стихи Евгения Долматовского в исполнении Владимира Трошина.

Литература

Ссылки 
 
 «Они были первыми» на сайте «Энциклопедия отечественного кино».
 
 
 

Фильмы СССР 1956 года
Фильмы Юрия Егорова
Фильмы киностудии имени М. Горького
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Фильмы о студентах
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы на русском языке